

Cucina 
 Oden – piatto della cucina giapponese

Geografia 
 Oden – comune statunitense in Arkansas
 Odèn – comune spagnolo situato nella comunità autonoma della Catalogna

Persone 
 Beverly Oden – pallavolista statunitense
 Elaina Oden – ex pallavolista statunitense
 Greg Oden – cestista statunitense
 Kim Oden – ex pallavolista statunitense
 Ron Oden – politico statunitense
 Scott Oden – scrittore statunitense